Lake View kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Lake View (Alabama)
Lake View (Arkansas)
Lake View (Iowa)
Lake View (South Carolina)
Lake View (Texas)